Matton peut signifier :

Personnes 
Arsène Matton (1873-1953), sculpteur français
Charles Matton (1931-2008), artiste pluridisciplinaire français
Ida Matton (1863 - 1940), sculpteur français
Jean Matton (Jean Georges Fernand Matton) (1888-1917), as français de l'aviation de la Première Guerre mondiale
Jules Matton (1988- ), compositeur et pianiste français
Jules Matton (1897-1973), coureur cycliste belge
Léonard Matton (1979- ), acteur, metteur en scène et réalisateur français
Roger Matton (1929-2004), compositeur, professeur, ethnomusicologie québécois
Sylvie Matton, (1953- ), actrice, femme de lettres et journaliste française
Thomas Matton (1985- ), footballeur belge

Lieux
Matton-et-Clémency est une commune française du département des Ardennes ; Matton est l'une des communes qui participa à sa formation, en 1793.
 L'Arboretum de Matton-Clémency est un arboretum situé à Matton-et-Clémency
 Le Matton est une rivière coulant dans le département des Ardennes.
Matton Shipyard est un chantier naval historique situé sur l'ile Van Schaick dans l'État de New York aux États-Unis.

Autre
Matton est une divinité grecque.

Homonymie de patronyme